Aliança Democrática (África do Sul)
 Aliança Democrática (Brasil)
 Aliança Democrática (Chipre)
 Aliança Democrática (Portugal)

Desambiguações de política